Toponímia:
 Pando (Oviedo), parròquia del consell d'Oviedo, al Principat d'Astúries 
 Departament de Pando, departament de Bolívia 
 Pando (Uruguai), ciutat al departament de Canelones (Uruguai)
 Estanque de Pando, suburbi de la ciutat de Pando (Uruguai)
 Jardines de Pando, suburbi de la ciutat de Pando (Uruguai)
 Pando (Santiurde de Toranzo), localitat del municipi de Santiurde de Toranzo, Cantàbria, Espanya 
 Pando (Ruiloba), localitat del municipi de Ruiloba, Cantàbria, Espanya.
 Tecnologia: Pando (programa), programa de P2P.